The One I Love (R.E.M.), een single van R.E.M.
The One I Love (David Gray), een single van David Gray